O Duplo (romance) — obra de Dostoiévski
 O Duplo (filme) — com Jesse Eisenberg (original: The Double)
 O Duplo (curta-metragem) — filme brasileiro de Juliana Rojas
 The Double (2011) — filme com Richard Gere
 Dublê — ator que substitui outros atores em várias situações, também referido por "duplo"
 Lego Duplo - blocos de montar da empresa dinamarquesa Lego

Desambiguações de artes